Шабленко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шабленко Антін Якович

Українські прізвища
Прізвища на -енко